Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy (ukr. Сили спеціальних операцій Збройних сил України; skrót: ССО ЗС України) – jeden z rodzajów Sił Zbrojnych Ukrainy. 

Powstały w 2016 z dotychczasowych jednostek specjalnych i wywiadowczych podległych osobno pod wojsko.

Przypisy 

Ukraina